Queen Victoria - nom en anglais de la reine Victoria - peut désigner :

 le MS Queen Victoria, un paquebot de croisière ;
 une variété d'ananas.